Lewiston é o nome de algumas localidades nos Estados Unidos da América:
 Lewiston (Alabama)
 Lewiston (Califórnia)
 Lewiston (Georgia)
 Lewiston (Idaho)
 Lewiston (Illinois)
 Lewiston (Maine)
 Lewiston (Michigan)
 Lewiston (Minnesota)
 Lewiston (Nebraska)
 Lewiston (Nova Iorque)
 Lewiston (Carolina do Norte)
 Lewiston (Utah)
 Lewiston (Vermont)
 Lewiston (Virginia)
 Lewiston (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos